Achille Borella ist der Name folgender Personen:

* Achille Borella (Politiker, 1845) (1845–1922), Schweizer Politiker (liberal-radikale Partei)
 Achille Borella (Politiker, 1908) (1908–1988), Schweizer Politiker (FDP)